Gamma Andromedae pode se rerefir a:
Gamma¹ Andromedae
Gamma² Andromedae